Differenzhypothese steht für:
 Differenzhypothese (Recht), juristisches Modell der Schadensbemessung
 Differenzhypothese (Soziolinguistik), Hypothese zum Verhältnis von Soziolekten
 Differenzhypothese (Pädagogik), Hypothese zum Umgang mit soziokulturellen Unterschieden in der Pädagogik